Според данни на Федералната статистическа служба броят на живородените в Германия през 2014 година е 714 927, и има 8.8 ‰ коефициент на раждаемост.

Показатели 
Демографски показатели според Федералната статистическа служба на Германия:

Численост на живородените 
Численост на живородените през годините по провинции според Федералната статистическа служба:

Коефициент на раждаемост 
Коефициент на раждаемост през годините според Федералната статистическа служба, по провинции (брой родени за една година на 1000 души от населението, в ‰):

Тотален коефициент на плодовитост 

Тотален коефициент на плодовитост през годините по провинции според според Федералната статистическа служба:

Вижте също 
 Раждаемост
 Списък на страните по коефициент на раждаемост
 Население на Германия

Източници

Външни препратки 

Население на Германия
Германия